Hoodtape ist eine Albenreihe des Rappers Kollegah:
 Hoodtape Volume 1 von 2010
 Hoodtape Volume 1 X-Mas Edition von 2010
 Hoodtape Volume 2 von 2016
 Hoodtape Volume 3 von 2018